Vagnozzi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Vagnozzi (1925–2009), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Antonio Vagnozzi (* 1950), italienischer Astronom
 Egidio Vagnozzi (1906–1980), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Simone Vagnozzi (* 1983), italienischer Tennisspieler

Vagnozzi steht für:
 (7529) Vagnozzi, Asteroid des Hauptgürtels